NK Prugovo  je nogometni klub iz Prugova, općina Klis, Splitsko-dalmatinska županija.

U sezoni  "Prugovo" se natječe u "2. ŽNL Splitsko-dalmatinskoj", ligi petog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.

O klubu  
Klub je osnovan 1980. godine.  Uglavnom se natjecao u Prvenstvu NSO Split, odnosno Splitskoj ligi. Krajem 1990.-ih djelovanje kluba prestaje, ali se obnavlja 2010. godine, ali bez sudjelovanja u natjecanjima. 
  
Početkom 2021. godine je započeta rekonstrukcija zapuštenog igrališta uz pomoć općine Klis i sredstava iz fondova Europske Unije. 
 
 
 
<ref> [https://dalmatinskiportal.hr/sport-365/nk-prugovo-o-izgradnji-terena-eu-sredstvima-za-koga--za-nasu-dicu-za-nase-selo-i-okolna-mista-/88010 dalmatinskiportal.hr, NK Prugovo o izgradnji terena EU sredstvima: 'Za koga? Za našu dicu - za naše selo i okolna mista'''], objavljeno 4. veljače 2021., pristupljeno 28. rujna 2021. </ref> 
  
U travnju 2021. sportski direktor kluba je postao bivši nogometaš i trener splitskog "Hajduka" Ivica Kalinić. 
  
U ljeto 2021. godine je reaktivirana seniorska momčad, te je počela igrati u "2. ŽNL Splitsko-dalmatinskoj"''.

Uspjesi

Pregled po sezonama 

 :Kategorija:Hrvatska nogometna natjecanja po sezonama (od 1991./92.)

Izvori 
 
 Jurica Gizdić: Iz povijesti sporta solinske prodoline, Solin, 2006., , str. 91 
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010., , str. 198  
 poslovna.hr, Nogometni klub PRUGOVO 
 fininfo.hr, NK PRUGOVO

Vanjske poveznice 
 Nogometni klub Prugovo, facebook stranica 
 Nogometni klub Prugovo, localgymsandfitness.com 
  NK Prugovo, sofascore.com 

Prugovo